Frischherz steht für:
 Frischherz (Familie), Landleute aus Schwyz

Frischherz ist der Familienname folgender Personen:
 Gilg Frischherz (vor 1592–1631), Schweizer Politiker
 Johann Frischherz (1587–1640), Schweizer Politiker
 Martin Frischherz, Pseudonym von Peter Anton Ming (1851–1924), Schweizer Politiker, Richter, Arzt, Publizist und Mundartdichter